Yoldiella är ett släkte av musslor som beskrevs av Addison Emery Verrill och Katharine Jeanette Bush 1897. Yoldiella ingår i familjen Yoldiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Yoldiella